Миякэ, Ёсинобу — японский тяжелоатлет
 Исии, Ёсинобу — японский футболист (1939)
 Минова, Ёсинобу — японский футболист (1976)
 Ёсинобу (стартовый комплекс) — японский космодром